В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma City 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 1-6, 7-6, 6-4.

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims of Oklahoma City